PESA Link II (výrobní typové označení PESA 223M) je dvouvozová varianta železniční motorové jednotky z rodiny Pesa Link. O jednotlivých dodávkách pojednávají články:
 Motorová jednotka 844, česká verze (u Českých drah pod názvem RegioShark)
 Motorová jednotka 847, česká verze pro České dráhy (u Českých drah pod názvem RegioFox)
 PESA Link II (Regentalbahn), německá verze pro firmu Regentalbahn